Cet article présente l'historique des confrontations entre l'équipe d'Angleterre et l'équipe d'Uruguay en rugby à XV. Les deux équipes se sont affrontées à deux reprises, toutes deux en Coupe du monde. Les Anglais ont remporté à chaque fois le match.

Historique 

L'Angleterre et l'Uruguay se sont rencontrés à deux reprises dans l'ère moderne du rugby à XV.

La première rencontre entre ces deux nations a eu lieu en Australie, le 2 novembre 2003 lors de la coupe du monde de rugby à XV dans la poule C. Le résultat du match a été de 111-13 pour l'Angleterre, ceci représente le plus gros écart entre les deux équipes.

La deuxième rencontre entre ces deux nations a été le 10 octobre 2015 à Manchester, en Angleterre, lors de la coupe du monde de rugby à XV dans la poule A ; le résultat fut de 60-3 pour l'Angleterre.

Les confrontations 

Voici la liste des confrontations entre ces deux équipes :

|}

Annexes

Articles connexes 
 Équipe d'Angleterre de rugby à XV
 Équipe d'Uruguay de rugby à XV

Lien externe

Notes et références 

Uruguay
Angleterre